Superliga 2005-2006 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile russa
 Superliga 2005-2006 – edizione della competizione di calcio maschile slovacca